Debategraph est une plateforme web de réflexion collaborative qui permet la schématisation et la visualisation d'argumentations, notamment pour les questions de politique publique, ou les prises de décisions en entreprise.

Cet outil a été utilisé par la Maison-Blanche, le UK Foreign and Commonwealth Office, les séries Amanpour sur CNN et le journal The Independent.

Le site a été désigné Meilleur site web pour l'enseignement et l'apprentissage par l'American Association of School Librarians en 2010.

Debategraph est une organisation à but social, et les contenus qui y sont publiés sont sous licence CC-BY-SA 3.0 (sauf demande contraire du contributeur ou contrainte légale).

Histoire
Debategraph a été cofondé en  par l'ancien ministre australien de l'Enseignement supérieur Peter Baldwin et David Price.

Références

Voir aussi
 Carte heuristique
 Analyse du discours
 Argumentation
 Cyberdémocratie

Liens externes
 Official site
 BBC Digital Planet - Another way to look at the crisis
 ABC.es - Entretien avec Debategraph, cofondateur (en espagnol)
 Epoca - Blog do Planeta
 Breitband - Debategraph
 White House blog

Application web